Golden Dawn (englisch „Goldene Dämmerung“) steht für:

 die Kurzform des esoterischen Ordens Hermetic Order of the Golden Dawn
 die griechische rechtsextreme Partei Chrysi Avgi
 Golden Dawn (Band), österreichische Metal-Band
 Golden Dawn (Operette), von Emmerich Kálmán (1927)